Termin -{Th}- ima više značenja.

 Torijum, hemijski element
 Tirozinska hidroksilaza, enzim koji konvertuje -{L}--tirozin u dihidroksifenilalanin.